Переволочнянська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Переволочнянська сільська рада — Чернігівська область, Прилуцький район